W Rumunii
 Ștefan cel Mare – hospodar mołdawski
 Ștefan cel Mare – stacja metra w Bukareszcie nazwana imieniem hospodara mołdawskiego
 Ștefan cel Mare – dzielnica Bukaresztu
 Ștefan cel Mare – gmina w okręgu Aluta
 Ștefan cel Mare – wieś w okręgu Aluta, w gminie Ștefan cel Mare
 Ștefan cel Mare – gmina w okręgu Călărași
 Ștefan cel Mare – wieś w okręgu Călărași, w gminie Ștefan cel Mare
 Ștefan cel Mare – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Saligny